Кунь может означать:
 Кунь — река в России.
 Кунь — название триграммы ☷.
 Кунь — название двух гексаграмм:
 Кунь — гексаграмма ䷁, «исполнение».
 Кунь — гексаграмма ䷮, «истощение».